Павле Грчки (14. децембар 1901 — 6. март 1964) је био краљ Грчке од 1947. до 1964. године.

Биографија 

Био је најмлађи син Константина I, краља Грчке. Похађао је школу за морнаричке официре. Дана 9. јануара 1938. године, оженио се Фредериком Хановерском у Атини.

Живео је у егзилу са својим оцем од 1917. до 1920, затим поново 1923. до 1935. и напослетку од 1941. до 1946. године, са својим братом Ђорђем. Након смрти свог брата, наследио је грчки престо 1. априла 1947. године. Прве године његове владавине обележио је Грчки грађански рат.

Током 1950-их, Грчка се опорављала од Другог светског и грађанског рата. Павле је тада био први грчки монарх који је посетио Турску.

Последње године његове владавине обележила је растрошност краљевске породице, због чега је опала њена популарност међу народом и јачала антимонархистичка свест.

Крајем фебруара 1964. године, Павле је ишао на операцију стомака, али је умро недељу дана касније, у Атини.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Види још 
 Краљевина Грчка
 Грчка краљевска породица

Извори

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1901.
Умрли 1964.
Грчки краљеви
Грчка краљевска породица
Атињани